Microhypsibiidae är en familj av djur. Microhypsibiidae ingår i ordningen Parachela, klassen Eutardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I familjen Microhypsibiidae finns 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Microhypsibiidae